Achaemenes kan syfta på:

 Achæmenes – enligt traditionen akemenidernas anfader
 Achaemenes (djur) – släkte av insekter